Beecroft ist der Familienname folgender Personen:

 Graham Beecroft, britischer Radiomoderator
 Gregory Beecroft (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeffrey Beecroft (* 1956), US-amerikanischer Szenenbildner
 John Beecroft (1790–1854), britischer Gouverneur von Fernando Poo und Konsul des Protektorats der Bucht von Benin
 Lucy Beecroft (* 1996), englische Squashspielerin
 Lynne Beecroft (* 1957), kanadische Hockeyspielerin
 Norma Beecroft (* 1934), kanadische Komponistin
 Vanessa Beecroft (* 1969), italienische Performance-Künstlerin

Beecroft ist der Name folgender Orte:
 Beecroft (Halbinsel), eine Halbinsel in New South Wales
 Beecroft (Australien), eine Vorstadt von Sydney